«Just Like Heaven» () — песня британской альтернативной рок-группы The Cure, записанная в 1987 году во Франции и выпущенная в том же году в качестве третьего сингла с альбома Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Слова композиции написал фронтмен группы Роберт Смит, вдохновившись поездкой на море со своей будущей женой. Воспоминания о поездке легли в основу музыкального клипа к песне, который был снят в октябре 1987 года. Прежде чем Смит закончил текст, инструментальная версия трека была использована в качестве темы французского телешоу .

Песня оказалась коммерчески успешной и была высоко оценена критиками. В 1998 году сингл стал первым хитом The Cure, попавшим в 40 лучших песен в американском хит-параде журнала Billboard. На композицию было сделано множество кавер-версий. Смит считает «Just Like Heaven» одним из сильнейших произведений группы.

История и запись 
Для того, чтобы создать материал для Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Смит заставлял себя писать музыку 15 дней каждого месяца. В таком режиме работы он придумал аккорды и мелодию, впоследствии сформировавшие песню «Just Like Heaven». Позже Смит осознал, что то, что он написал, по структуре было очень похоже на «» — хит группы  1979 года выпуска. Когда он принёс инструментальную демоверсию песни на звукозаписывающую студию, барабанщик группы  ускорил темп композиции и добавил барабанное вступление, которое вдохновило Смита вводить в песню каждый инструмент отдельно, по очереди.

Когда французское телевизионное шоу Les Enfants du Rock попросило у The Cure сочинить им вступительную композицию, Смит предложил им инструментальную версию песни. Как он пояснил, «это позволило бы миллионом европейцев ознакомиться с песней ещё до того, как она была бы выпущена». Он завершил написание текста когда группа переехала в , расположенную в Ле-Вали (регион Прованс — Альпы — Лазурный Берег). Группа быстро закончила песню, и Смит признал, что она является самым очевидным кандидатом на сингл из всех записанных за те две недели, что они провели в Miraval.

Музыка и текст 
«Just Like Heaven» написана в ля-мажорной тональности и содержит аккордовую прогрессию A-E-Bm-D, повторяющуюся всю песню, за исключением припева, где группа играет последовательность F♯m-G-D. Основной хук трека формируется из нисходящего гитарного риффа, играющегося между куплетами композиции, в бриджах и в последнем куплете. Гитарная партия противопоставляется перегруженным ритм-гитарам.

По словам Смита, текст песни о гипервентиляции, о падении в обморок от поцелуев. Лирика песни была вдохновлена поездкой с его тогдашней девушкой (а впоследствии — женой) Мэри Пул в Бичи-Хед на южном побережье Англии. Смит пояснил, что первая строчка песни («Show me, show me, show me how you do that trick») основана на его детских воспоминаниях о фокусах, но добавил, что она также «о фокусах соблазнения, относящихся к значительно более поздним периодам моей жизни».

Видеоклип 

Режиссёром клипа «Just Like Heaven» стал Тим Поуп, снявший все предыдущие ролики группы, начиная с «Let’s Go to Bed» 1982 года. Он был снят на английской студии  в октябре 1987 года. На скале с видом на море клип воссоздаёт множество воспоминаний, отражённых в тексте песни. Когда фэнзин спросил у Смита, в чём смысл песни, он ответил, что она была вдохновлена «чем-то, что произошло со мной давным-давно — посмотрите видеоклип!». Несколько лет Смит заявлял, что клип был снят в том же месте, которое и вдохновило его на песню, хотя затем признал, что большая его часть была снята в студии, с использованием кадров моря и скал Бичи-Хеда, полученных во время съёмки клипа для песни «Close to Me» 1985 года.

Во время фортепианного соло на небе наступает ночь и группа оказывается одетой в белые рубашки. В это время появляется Мэри Пул — женщина, одетая в белое, танцующая со Смитом. Как пояснил Смит, «Мэри танцует со мной в видеоклипе, потому что она была той девушкой из песни, так что это была просто обязана быть она». Поуп позже отметил: «Пул может честно претендовать на звание единственной когда-либо представленной женщины в клипах The Cure».

Награды и критика 

В обзоре журнала Melody Maker, Дэвид Стаббс описывал песню как «яркую» и «безукоризненную». Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic писал: «„Just Like Heaven“ достаточно запоминаема, она помогает альбому [Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me] стать одним из лучших дисков группы». Нед Раджетт, также из AllMusic, писал, что песня «мгновенно заседает в память; … она является прекрасным примером нюха Роберта Смита на тоскливые, романтичные номера. Основная гитарная партия, нежно звенящая мелодия, прекрасно контрастирует с перегруженными ритм-гитарами, в то время как бас Саймона Гэллапа и сильные ударные Бориса Уильямса составляют превосходное вступление к песне». Барри Уолш из журнала Slant Magazine назвал «Just Like Heaven» одним из лучших поп-синглов поздних 80-х.

Хотя последующие синглы «Lovesong» и «Friday I’m in Love» достигли высших позиций в чартах, «Just Like Heaven» заработала бешеную популярность в Америке. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил песню на 483-е место в своём списке «500 величайших песен всех времён по версии журнала Rolling Stone». В 2005 году журнал Entertainment Weekly поставил «Just Like Heaven» на 25-е место в списке «50 величайших песен о любви» (). В следующем году песня попала на 22-е место в списке ста лучших песен восьмидесятых () телеканала VH1.

Сам Роберт Смит говорил, что он считает «Just Like Heaven» одной из сильнейших работ группы, и назвал её «лучшей поп-песней, когда либо созданной The Cure».

Кавер-версии 

На «Just Like Heaven» вышло множество кавер-версий, в том числе записи на испанском, французском и немецком.

Кэти Мелуа записала свою интерпретацию трека для фильма 2005 года «Между небом и землёй», который также был включен в её альбом Piece by Piece того же года. Этот кавер также был выпущен в Великобритании на двойном сингле вместе с песней «I Cried for You» в конце 2005 года, а в США в 2006 году стал хитом на радиостанции, вещающей adult contemporary music. В 2007 году группа «Элвин и бурундуки» записала свой вариант песни для одноимённой видеоигры.

Своим любимым кавером Роберт Смит считает версию, записанную американской альтернативной рок-группой Dinosaur Jr., которая была выпущена в качестве сингла в 1989 году (в США — в 1990 году). Версия Dinosaur Jr. играется в ускоренном относительно оригинала темпе и демонстрирует громкое и «тяжёлое» звучание группы. Фронтмен группы, Джей Маскис, пояснил: «мы записывали её для альбома-сборника, но когда мы её закончили, она нам так понравилась, что мы не захотели отдавать её альбому». Смит вспоминал: «Джей Максис прислал мне кассету, и она была такой страстной. Это была фантастика. Я никогда не испытывал такой реакции на кавер — ни до, ни после». Смит даже признал, что кавер «повлиял на то, как мы исполняем песню вживую».

Участники записи 
The Cure:
 Роберт Смит — вокал, двенадцатиструнная гитара
  — электрогитара
 Саймон Гэллап — бас-гитара
  — ударные
  — семплер
  — клавишные

Варианты изданий сингла 

7" — Fiction / Fics 27 (UK):
 «Just Like Heaven» [edited remix] (3:17)
 «Snow in Summer» (3:26)

7" — Polydor / 887-104-7 (FR):
 «Just Like Heaven» [remix] (3:17)
 «Snow in Summer» (3:26)

7" — Elektra / 7 69443 (U.S.):
 «Just Like Heaven» [edited remix] (3:17)
 «Breathe» (4:47)

7" — Polydor / 887 104-7 (FR):
 «Just Like Heaven» (3:17)
 «Breathe» (4:47)

12" — Fiction / Ficsx 27 (UK):
 «Just Like Heaven» [remix] (3:29)
 «Snow in Summer» (3:26)
 «Sugar Girl» (3:14)

 Также выпущена на CD

12" — Elektra / 0 66793 (U.S.):
 «Just Like Heaven» [remix] (3:29)
 «Breathe» (4:47)
 «A Chain of Flowers» (4:55)

Показатели в хит-парадах 
Песня стала 11-м хитом The Cure, попавшим в ТОП 40, и оставалась в чартах пять недель в течение октября и ноября 1987 года, наивысшая позиция — 29. В Соединённых Штатах «Just Like Heaven» стала первой песней The Cure, попавшей в ТОП 40, когда в январе 1988 года она неделю продержалась на 40-м месте в чартах Billboard Hot 100.

Сертификация

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 Сингл «Just Like Heaven» в базе данных портала Discogs.com
 
 
 

Песни The Cure
Рок-баллады
Песни 1987 года
Синглы 1987 года
Песни в стиле готик-рок
Песни постпанка